De sprint vrije stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 11 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. De wedstrijd vond plaats in de vrije stijl in tegenstelling tot 2010 toen er in de klassieke stijl gelopen werd. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Marit Bjørgen.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Kwartfinales 
Kwartfinale 1

Kwartfinale 2

Kwartfinale 3

Kwartfinale 4

Kwartfinale 5

Halve finales 
Halve finale 1

Halve finale 2

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finalerondes

Vrouwen sprint